Ле Гро () — французская фамилия.

Известные носители 
 Ле Гро, Пьер (младший) (1666—1719) — французский скульптор эпохи барокко.
 Ле Гро, Пьер (старший) (1629 – 1714) — французский скульптор.
 Ле Гро, Жан (1671—1745) — французский живописец- портретист.

См. также